A 2009-es ausztrál nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizenötödik futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 18-án. A nyolcadliteresek versenyét a spanyol Julián Simón, a 250-esekét Marco Simoncelli nyerte, míg a MotoGP-ben a hazai közönség előtt versenyző Casey Stoner végzett az első helyen.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye 

* Race red flagged after 18 laps due to Roberto Locatelli having an accident. Locatelli was then disqualified for not being back in Parc Ferme within 5 minutes.

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Ausztral
Motorversenyzés Ausztráliában